Alberto Castelli – segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana dal 1954 al 1966
Alberto Castelli – pittore
Alberto Castelli – storico delle dottrine politiche
Alberto Castelli – attore